Stephanogorgia är ett släkte av koralldjur. Stephanogorgia ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Stephanogorgia